T’ien-ching kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xianshuigu, häradshuvudort, Tianjin, 
 Tianjin, provinshuvudstad, 

Robotskapade Kinaförgreningar